Појам Александар Меншиков може да се односи на:
 Александар Меншиков (1673—1729),
 Александар Меншиков (1787—1869),